Jens Martin Sofus Knudsen (Saltangará, 11 de junho de 1967) é um ex-futebolista feroês que atuava como goleiro. É um dos jogadores mais conhecidos da Seleção das Ilhas Faroe, pela qual atuou durante 18 anos.

Carreira
Famoso por utilizar um gorro de pompom na cabeça após uma lesão, Knudsen recebeu o apelido de "Maðurin við topphúgvuni" ("o goleiro com gorro de pompom"). Jogou a maior parte de sua carreira no futebol feroês, com destaque no NSÍ Runavík, onde teve 4 passagens. Defendeu também GÍ, KF Leiftur e B36 Tórshavn. Fora das Ilhas Feroe, o goleiro atuou por Frederikshavn fI (Dinamarca) e Ayr United (Escócia, por empréstimo).

Knudsen encerrou sua carreira em 2007, mas continuou registrado como jogador no NSÍ Runavík por mais 5 temporadas antes de pendurar as chuteiras em definitivo, em 2012. Entre 2015 e 2018 comandou o time B do NSÍ, permanecendo até hoje no clube, como auxiliar-técnico.

Seleção
Pela Seleção das Ilhas Faroe, o goleiro estreou em 1988, contra a Islândia. Este foi o primeiro jogo da equipe reconhecido pela FIFA.

No jogo contra a Áustria, pelas eliminatórias da Eurocopa de 1992, Knudsen foi um dos destaques na surpreendente vitória por 1 a 0, considerado um dos resultados mais surpreendentes na história do futebol de seleções. A derrota causou a demissão do técnico Josef Hickersberger no dia seguinte ao jogo, enquanto o meia-atacante Andreas Herzog afirmou, anos depois, que o futebol austríaco "voltava 3 anos" (a partida fora em setembro de 1990).

Com 65 partidas, Knudsen - que também era jogador de handebol e ginasta, além de trabalhar numa fábrica de peixes - é o quarto jogador com mais jogos disputados pela Seleção Feroesa. Ele encerraria sua carreira internacional em maio de 2006, contra a Polônia.

Links
 Perfil em Ogol
 

Futebolistas das Ilhas Feroé
Jogadores da Seleção Feroesa de Futebol
Futebolistas do Ayr United Football Club
Futebolistas do B36 Tórshavn